AREPO (Association des régions européennes pour les produits d’origine) est un réseau de gouvernements régionaux et d’associations de producteurs impliqués dans les produits d’origine, né à Bordeaux en 2004.
 Arepo est un des cinq mot qui composent le carré magique latin ; d'origine hébraïque, il est une des formes, ( du singulier, au futur) du verbe repha ou repa qui veut dire guérir, rétablir, assister, pardonner, venir en aide, consoler, secourir, coudre, raccommoder.